KYD – codice valutario ISO 4217 del Dollaro delle Cayman, valuta delle Isole Cayman